Мишковський — українське прізвище. Польський відповідник — Мишковскі (), російський — Мишковскій ().

Персоналії

Українці 
 Мишковський Євген Васильович — український військовий, керівник генерального штабу Армії УНР.

Русини 
 Мишковський Тит

Поляки 
 Владислав Мишковський  — брацлавський, краківський воєвода
 Пйотр Мишковський (біля 1450/1454—1505) - гетьман польний коронний (1499-1501), воєвода ленчицький (1501), воєвода бельський (1499), каштелян освенцимський (1484–1489), велюнський (1489–1494), розпшанський (1494–1497), сондецький (1498), староста генеральний руський (1499-1501).
 Пйотр Мишковський (1505—1591) — єпископ плоцький (1567–1577) і краківський (1577—1591); секретар (1559–1563) і підканцлер (1562–1569) великий коронний.
 Станіслав Мишковський  — краківський воєвода
 Зиґмунт Мишковський — маршалок великий коронний

Українські прізвища
Польські прізвища